Пауль Матсович Руубель (; 8 января 1913, дер. Палупера Лифляндская губерния, Российская империя (ныне волость Элва, уезда Тартумаа, Эстония) — 19 февраля 1970, Пярну, Эстонская ССР) — эстонский советский актёр театра и кино. Заслуженный артист Эстонской ССР (1959).

Биография 
Сын фермера. 
В 1932 году окончил Гимназию Хуго Треффнера в Тарту. В 1934–1936 годах учился в Тартуской студии исполнительских искусств.

Дебютировал на сцене драматического театра в 1936 году.

В 1939—1944, 1954—1960 и 1964—1969 годах — актёр театра «Эндла» в Пярну. В 1944—1950 и 1960—1964 годах — актёр театра «Ванемуйне» в Тарту. В 1950—1954 годах — актёр театра «Угала» в Вильянди. В 1954–1959 годах выступал на сцене театра «Эндла» в Пярну, в 1959–1965 — театра «Ванемуйне» в Тарту, в 1965–1969 годах — актёр драматического театра Пярну.

Член Театрального Союза Эстонской ССР (1952).

Избранные театральные роли 
 Арно — «Весна» Оскар Лутс (1937).
 «Привидение» Г. Ибсен (1937).
 «Потерянное солнце» Аугуст Мялк (1942—1944).
 Бухгалтер — «Купальщица Сусанна» Андрей Упит (1957).
 Йорген Тесман, доцент кафедры истории культуры — «Гедда Габлер» Г. Ибсен (1957).
 Сергей Абрезков — «Живой труп» Л. Толстой (1960).
 Антс Тийрику — «Ласточки летят домой» Ф. Котт (1961).
 художник Паэмааa — «Я живу» Э. Крустен (1961).
 Смит — «Трёхгрошовая опера» Б. Брехт (1965).

Снимался в кино.

Фильмография 
  — Июньские дни / Juunikuu päevad — Саарман
  — Подводные рифы / Veealused karid — Тоодер
  — Семья Мяннард / Perekond Männard — Андрес Мяннард
  — Оглянись в пути / Jäljed — Таркоп
  — Письма с острова Чудаков — Гарибальд Штурм
  — Венская почтовая марка / Viini postmark — Салурэнд, директор фабрики
  — Полуденный паром / Keskpäevane praam — ''эпизод

Ссылки 
 Ruubel, Paul

Выпускники гимназии Хуго Треффнера